Juicy – album di Willie Bobo del 1967
 Juicy – singolo di Notorious B.I.G. del 1994
Juicy – singolo di Doja Cat del 2019